

Писарово () — село в Добрицькій області. Входить до складу общини Генерал-Тошево.
 Писарово () — село в Плевенській області. Входить до складу общини Іскир.